James Abercrombie ist der Name folgender Personen:

* James Abercrombie junior (1732–1775), britischer Offizier
 James Abercrombie (General) (1706–1781), britischer General
 James Abercrombie (Politiker) (1792–1861), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Whig Party)

Siehe auch:
 James Abercromby, 1. Baron Dunfermline (1776–1858), britischer Jurist und Politiker